Джон Чарлз Уо́кер (; 6 июля 1893 — 25 ноября 1994) — американский учёный в области сельского хозяйства.

Сын фермера, разводившего капусту. Окончил Университет Висконсина (1915), там же защитил диссертацию (1918) и в дальнейшем преподавал до 1964 года.

Уокер был видным специалистом по патологии овощных культур, ему принадлежит, в частности, учебник «Болезни овощей» (; 1935, 1952). Исследуя генетическую устойчивость растений к различным заболеваниям и способы её повышения, Уокер внёс значительный вклад в развитие американского овощеводства.

Труд Уокера был отмечен высоким признанием. В 1945 году он был избран в Национальную академию наук, в 1960 году удостоен степени почётного доктора Гёттингенского университета. В 1978 году Уокер вместе с  стал первым лауреатом престижной международной Премии Вольфа в области сельскохозяйственных наук.

Ссылки 
 Donald J. Hagedorn. John Charles Walker // National Academy of Sciences. Biographical Memoirs. 

Ботаники по алфавиту
Ботаники США
Столетние долгожители США
Члены Национальной академии наук США
Лауреаты премии Вольфа (сельское хозяйство)
Президенты Американского фитопатологического общества
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне
Выпускники Колледжа сельского хозяйства и естественных наук Висконсинского университета в Мадисоне